

Patronyme
 José Belon (1861-1927), peintre et dessinateur français.
 Pierre Belon (1517-1564), naturaliste français.
 Pierre Belon Lapisse (1762-1809), militaire français.
 Christophe Faure-Belon (1808-1881), négociant et homme politique français.

Hydronyme
 Le Belon, rivière de l'Allier, affluent de la Bouble.
 Le Belon (ou Bélon), petit fleuve côtier breton, du département du Finistère.

Zoologie
 Tadorne de Belon, oiseau appartenant à la famille des anatidés.
 Nom donné à l'huître plate appelée belon (Ostrea edulis), du nom de la commune Riec-sur-Bélon, en Bretagne.

Homonymie de patronyme